Denumirea de Polan se poate referi la:
 Polán, oraș în Spania;
 Polan, denumirea germană a satului Magyarpolány, județul Veszprém, Ungaria.